Claxton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Claxton, Norfolk, ort i England, 
 Claxton, Durham, ort i England, 
 Claxton, North Yorkshire, ort i England,

USA 

 Claxton, Georgia, countyhuvudort, Evans County,